Trinitatis kan henvise til flere artikler:

 Trinitatis – en højtid i den danske folkekirke
 Trinitatis Kirke (Fredericia Kommune) – en kirke i Trinitatis Sogn, Fredericia Kommune og i Fredericia Provsti
 Trinitatis Kirke (Københavns Kommune) – en kirke i Trinitatis Sogn, Københavns Kommune og i Vor Frue Provsti
 Treenigheden – et centralt begreb inden for den kristne teologi (latin trinitas med genitiv trinitatis)